Бенвил може да се односи на:

 Бенвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бенвил (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Бенвил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бенвил"